NGC 6444 (другие обозначения — OCL 1023, ESO 393-SC30) — рассеянное скопление в созвездии Скорпион.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6444
Скорпион (созвездие)
Рассеянные скопления